Железница — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена в 25 километрах от районного центра города Невеля и в 4 км к северо-востоку от  волостного центра, деревни Туричино.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 5 человек.

Транспорт 
В деревне находится одноимённый остановочный пункт Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги Железница. 

До 26 октября 2012 года проходили две пары пассажирских пригородных поездов в день, которые связывали деревню с районным центром, но из-за экономических трудностей в регионе их отменили. Имеется автобусная остановка, автобусы ходят по будням, в выходные автобусное сообщение отсутствует.

История

Ссылки 
 сайт Невельского района. Туричинская волость
 Координаты деревни Железница
 Расписание автобусов
 Карта Витебской губернии. Атлас Российской империи. 1860

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)